Papa Damaso fu il nome di due papi:
 papa Damaso I (366-384)
 papa Damaso II (1047-1048)